Denner är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Balthasar Denner
 Esther Denner
 Johann Christoph Denner
 Michael Denner

Tyska efternamn